

Persone
 Evgenij Fëdorovič Skvorcov – astronomo russo
 Ivan Ivanovič Skvorcov-Stepanov – politico, storico ed economista russo
 Nikolaj Skvorcov – nuotatore russo
 Ruslan Vasil'evič Skvorcov – ballerino russo

Pagine correlate
 Aleksandr Skvorcov